Мѐздра може да се отнася за:
 Мездра - град в България, област Враца, Община Мездра
 Мездра - обезлюдено село в Северна Македония, Община Свети Никола
 Мездра – община в България, област Враца, с административен център гр. Мездра

Вижте също 
 Мездра̀я - село в Сърбия, Пчински окръг, Община Търговище
 Мездрѐя - село в България, област Монтана, Община Берковица